Observanten, een Franciscaanse kloosterstroming;
 D'n Observant, een kunstmatige berg op de Sint-Pietersberg, nabij Maastricht;
 Observant, het onafhankelijk weekblad van de Universiteit Maastricht;
 Evenementenlocatie in voormalig klooster en rijksmonument De Observant in Amersfoort.